Los Molinos (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Los Molinos (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Madrid